Барковское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Балашовского района Саратовской области. Административный центр — село Барки. На территории поселения находятся 6 населённых пунктов — 2 села, 4 посёлка .

Населённые пункты 
 село Барки — административный центр;
 село Устиновка;
 посёлок Восход;
 посёлок Новая Глебовка;
 посёлок Разумный Труд;
 посёлок Степное.

Главой поселения является Бабкин Алексей Николаевич.

Примечания

Ссылки 
 Барковское муниципальное образование на сайте Балашовского района

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Балашовского района